Subašić, Subašič bzw. Šubašić ist der Familienname folgender Personen:

Subašić:
 Branimir Subašić (* 1982), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Danijel Subašić (* 1984), kroatischer Fußballtorhüter
 Muhamed Subašić (* 1988), bosnischer Fußballspieler

Šubašić:
 Ivan Šubašić (1892–1955), kroatischer und jugoslawischer Politiker

Subašič:
 Dino Subašič (* 1999), slowenischer Leichtathlet